Русская Голышевка — деревня в Карсунском районе Ульяновской области. Входит в состав Горенского сельского поселения.

География 
Расположено на правом берегу р. Сура в 22 км к северо-западу от районного центра — посёлка Карсун.

История 
Основано в начале XVIII века, позже Татарской Голышевки .

В 1859 году деревня Русская Голышевка во 2-м стане Карсунского уезда Симбирской губернии, в которой в 11 дворах жило 125 человек, имелся конный завод.

В 1913 г. в деревне 40 дворов, 259 жителей. В 1996 г. — 44 человек, русские. Отделение колхоза имени Фрунзе (СПК «имени Фрунзе»).

Население

Примечания 

Населённые пункты Карсунского района